Ilgenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Ilgenberg (Gundelsheim), ca. , Berg im Stadtgebiet von Gundelsheim, Baden-Württemberg
 Ilgenberg (Rhön), ca. , Berg im Stadtgebiet von Bad Kissingen, Bayern

Orte:
 Ilgenberg (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortschaft von Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark